Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of New Orleans 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Chris Evert e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Mary Lou Daniels e Anne White 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (primo turno)

 Beverly Mould /  Sharon Walsh (semifinali)
 Mary Lou Daniels /  Anne White (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New Orleans 1985